BiH:
 Cvilin (Foča, BiH), naselje u općini Foča
 Cvilin (Foča-Ustikolina, BiH), naselje u općini Foča-Ustikolina

Crna Gora:
 Cvilin (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica